Чута има више значења:

 Чута (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Чута (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Чута (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији